

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera

Nazionale 
Nonostante giochi nelle serie inferiori del calcio danese, in seguito alla protesta dei calciatori professionisti contro la DBU, nel 2018 è stato convocato nella nazionale danese e ha esordito il 5 settembre nell'amichevole persa per 3-0 contro la Slovacchia.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale danese